Oddone III (vescovo)
 Oddone III di Borgogna
 Oddone III di Troyes